Фатима Вугар кызы Алкеримова (; род. 26 июня 2002) — азербайджанская пловчиха, член сборной Азербайджана по плаванию, 49-кратная чемпионка Азербайджана и 25-кратная чемпионка Баку. Самый молодой член олимпийской сборной Азербайджана на Рио-2016.

Биография 
Фатима Алкеримова родилась в 2002 году, выросла в Баку. Выступает за спортивный клуб «Серхедчи» («Пограничник»).

Плаванием начала заниматься в июле 2012 года и уже в ноябре этого же года на открытом первенстве Баку «Весёлый дельфин» завоевала бронзовую медаль. Это был первый успех Алкеримовой.

В июне 2014 года Алкеримова на дистанции 50-200 м вольным стилем и 100—200 м брассом стала победителем открытого чемпионата Азербайджана по плаванию. В этом же году на первенстве города Сумгайыт, посвящённого Дню солидарности азербайджанцев мира, Фатима Алкеримова, представляя свой клуб, заняла первое место.

В 13 лет получила звание мастера спорта.

В феврале 2015 года Алкеримова на открытом зимнем чемпионате Грузии заняла на дистанции 100—400 м вольным стилем 1- место, на дистанции 200 м смешанным стилем — 2-е, а на дистанции 50 м баттерфляем — 3-е. В этом же году принимала участие на чемпионате мира в Казани, где в составе сборной (куда также входили Алсу Байрамова, Антон Желтяков и Борис Кириллов) дошла до полуфинала и заняла в итоге 16-е место.

В 2016 году посредством «уайлд-кард» получила право представить свою страну на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В марте 2021 года на прошедшем в Риге лицензионном турнире «Latvian Open 2021» Фатима Алкеримова завоевала 2 золотые медали в плавании вольным стилем на 400 и 800 м.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Рио-2016

Пловцы Азербайджана
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года